Moiré : effet de contraste changeant avec la déformation d'un objet
 Moiré : commune française, située dans le département du Rhône
 Milo Moiré, artiste suisse
 Les Moirés sont des papillons du genre Erebia, plus précisément les espèces eurasiatiques de ce genre.

Voir aussi